75 har flere betydninger:
 75 − det 75. år efter Kristus
 75 (tal) − det naturlige tal efter 74 og før 76
 Alfa Romeo 75 − en bilmodel produceret af Alfa Romeo fra 1985 til 1992
 Audi 75 − en bilmodel produceret af Audi fra 1965 til 1972
 Rover 75 − en bilmodel produceret af Rover fra 1998 til 2005